Rathaus Warburg steht für folgende Rathäuser:

 Altstädter Rathaus (Warburg)
 Neustädter Rathaus (Warburg)
 Rathaus zwischen den Städten (Warburg)